Hochstein ist der Name folgender Orte:

 Hochstein (Bissingen), Ortsteil von Bissingen im Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Hochstein (Herscheid), Ortsteil von Herscheid im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hochstein (Winnweiler), Ortsteil von Winnweiler im Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Hoštejn, Gemeinde im Okres Šumperk, Tschechien

Baulichkeiten:
 Burg Hochstein, ehemalige Burganlage bei Bissingen, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):

 Hochstein (Wölzer Tauern), 2183 m, in den Wölzer Tauern bei Donnersbach (Irdning-Donnersbachtal), Bezirk Liezen, Steiermark
 Hochstein (Villgratner Berge), 2057 m, in den Villgratner Bergen bei Lienz, Bezirk Lienz, Tirol
 Hochstein (Eisenerzer Alpen), 1860 m, in den Eisenerzer Alpen nordöstlich vom Wildfeld nahe Trofaiach, Bezirk Leoben, Steiermark
 Hochstein (Arbermassiv), 1134 m, im Bayerischen Wald bei Oberried (Drachselsried), Landkreis Regen, Bayern
 Wysoki Kamień, 1058 m, im Isergebirge bei Szklarska Poręba (Schreiberhau), Polen
 Hochstein (Grazer Bergland), 925 m, bei Gratwein-Straßengel, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Hochstein (Böhmerwald), 904 m, im Böhmerwald bei Stratberg (Kollerschlag), Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Hochstein (Eifel), 563 m, in der Eifel bei Obermendig (Mendig), Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Hochstein (Lawalde), 542 m, im Oberlausitzer Bergland bei Kleindehsa (Lawalde), Landkreis Görlitz, Sachsen
 Hochstein (Elstra), 448,9 m, im Nordwestlausitzer Bergland bei Kindisch (Elstra), Landkreis Bautzen, Sachsen
 Hochstein (Königshainer Berge), 397,2 m, im Oberlausitzer Bergland bei Königshain, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Hochstein Ridge, Gebirgskamm in der Ross Dependency, Antarktika

Felsen und Felsformationen:
 Hochstein (Dahn), bei Dahn, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Hochstein (Haidmühle), im Bayerischen Wald bei Haidmühle, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Hochstein (Westerwald), im Westerwald, auf dem Kackenberger Stein (Neuhochsteiner Berg) bei Höhn-Neuhochstein, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz

Hochstein ist der Familienname folgender Personen:
 Amos Hochstein (* 1973), amerikanischer Diplomat
 Erik Hochstein (* 1968), deutscher Schwimmer
 Franz Hochstein (1928–2022), deutscher römisch-katholischer Geistlicher
 Grant Hochstein (* 1990), US-amerikanischer Eiskunstläufer
 Hartwig Hochstein (* 1943), deutscher Journalist und Autor
 Isabel Hochstein (* 1994), deutsche Fußballspielerin
 Wolfgang Hochstein (* 1950), deutscher Musikwissenschaftler und Komponist

Siehe auch:
 Höchstein